Gustav Leithäuser ist der Name folgender Personen:

* Gustav Leithäuser (Lehrer) (Gustav Adolf Leithäuser; 1851–1930), deutscher Lehrer
 Gustav Leithäuser (Elektrotechniker) (Gustav Engelbert Leithäuser; 1881–1969), deutscher Hochfrequenztechniker